|}
Die Bahnstrecke Poznań–Bydgoszcz (Posen–Bromberg) ist eine teilweise noch im Personenverkehr betriebene, teilweise nur noch im Güterverkehr und teilweise stillgelegte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Großpolen und Kujawien-Pommern.

Verlauf und Zustand 
Die Strecke beginnt im Bahnhof Poznań Wschód (Glowno/Posen Ost) an der Bahnstrecke Warschau–Posen, der auch Beginn der Strecke Posen–Thorn ist und der früheren Schrodaer Kreisbahn war, und verläuft nordostwärts über Murowana-Goślina (Murowana-Goslin/Goslin; km 18,848), Sława Wielkopolska (Deutschfeld/Deutschfeldhof; km 30,103), den Endpunkt der nicht mehr im Personenverkehr betriebenen Bahnstrecke Gniezno–Sława Wielkopolska und Skoki (Schokken; km 34,827), den früheren Endpunkt der Bahnstrecke Janowiec Wielkopolski–Skoki, nach Wągrowiec (Wongrowitz/Eichenbrück; km 51,375) an der hier stillgelegten Bahnstrecke Inowrocław–Drawski Młyn. Von hier verläuft sie nordwärts nach Gołańcz (Gollantsch/Schwertburg; km 70,904), dem Endpunkt des noch befahrbaren und bedienten Abschnitts und dem früheren Beginn der Bahnstrecke Gołańcz–Chodzież, von hier ostwärts über Kcynia (Exin; km 85,863), den Kreuzungsbahnhof mit der hier auch nicht mehr im Personenverkehr bedienten Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice nach Szubin (Schubin/Altburgund; km 103,408), dem ehemaligen Endpunkt der Bahnstrecke Żnin–Szubin, und von dort nordostwärts nach dem Inselbahnhof Bydgoszcz Główna (Bromberg Staatsbahnhof/Hauptbahnhof; km 127,800), der an den Strecken Chorzów–Tczew und Kutno–Piła liegt.

Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie darf von Triebwagen zwischen Posen und Wągrowiec mit 120 km/h, bis Gołańcz mit 70 km/h und ab Szubin mit 20 km/h befahren werden. Lokomotivbespannte Personenzüge dürfen zwischen Wągrowiec und Gołańcz nur 50 km/h und Güterzüge zwischen Posen und Wągrowiec nur 70 km/h und zwischen Wągrowiec und Gołańcz nur 40 km/h fahren. Zwischen Gołańcz und Szubin ist die Strecke unbefahrbar.

Geschichte 
Als erster Abschnitt der Nebenbahn wurde von den Preußischen Staatseisenbahnen der Teil Schubin–Bromberg am 1. Oktober 1895 zusammen mit der Fortsetzung Znin–Schubin eröffnet. Als nächstes wurde am 1. Oktober 1905 der Abschnitt Posen–Schokken eröffnet. Das Zwischenstück folgte am 1. Oktober 1908.

1914 sah der Fahrplan vier durchgehende Zugpaare, eines Wongrowitz–Bromberg, eines Exin–Bromberg, einen nur in den Nächten auf Montag, Mittwoch und Freitag verkehrenden Zug Posen–Schokken, einen nur montags, mittwochs und freitags verkehrenden Zug Schokken–Posen sowie einen nur in den Nächten auf Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag verkehrenden Zug vor.

Aufgrund des Versailler Vertrags kam die Strecke nach dem Ersten Weltkrieg zu Polen. 

2003/04 wurde der Personenverkehr Gollantsch–Bromberg eingestellt. 2009 wurde der Abschnitt Gollantsch–Schubin stillgelegt.

2011 wurde der Abschnitt Posen–Wongrowitz mit Geldern der Europäischen Union modernisiert.

Zwischen Posen und Wongrowitz verkehren zwanzig Zugpaare, davon vier von bzw. nach Gollantsch.

Die Wiederaufnahme des Personenverkehrs im restlichen Abschnitt ist geplant.

Literatur und Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. C5 und D

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern